Le psaume 67 peut désigner :
 le psaume 67 (66) : psaume 67 selon la numérotation hébraïque, psaume 66 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 68 (67) : psaume 68 selon la numérotation hébraïque, psaume 67 selon la numérotation grecque.